Autocar:

Autocar — еженедельный британский автожурнал, основанный в 1895 году.

Также:
 Автокар — безрельсовая самоходная тележка с двигателем внутреннего сгорания и грузовой платформой.
 Autocar Company — американский производитель грузовиков.
 Autocars Co. — израильская автостроительная компания.
 Auster Autocar — одномоторный самолёт эпохи 1940-х годов.
 Autocar — одно из устаревших названий автомобиля.
 1903 Petrol Electric Autocar — экспериментальный дизель-электрический локомотив (1903).

См. также 
 Otokar — турецкий производитель автобусов и военной техники.